Минулого року чемпіонками були Корнелія Лістер та Рената Ворачова, але цьогоріч вони вирішили не грати.

Титул виграли Аранча Рус та Тамара Зіданшек, у фіналі здолавши  Елізабетту Коччарето та  Мартіну Тревізан з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання

Джерела
Основна сітка 

Internazionali Femminili di Palermo - Doubles
2020 Doubles
2020 в італійському спорті